

Patronyme 
Belli est un nom de famille italien signifiant littéralement « beaux », et pouvant faire référence à :
 Agostina Belli (1947-), actrice italienne
 Gioconda Belli (1948-), poète et romancière nicaraguayenne
 Girolamo Belli (1552-v.1620), compositeur italien
 Giuseppe Gioachino Belli (1791–1863), poète italien
Humberto Belli, ancien ministre de l'Éducation du Nicaragua
 Laura Belli (1947-), actrice, réalisatrice et chanteuse italienne
 Marisa Belli (1933-), actrice italienne
 Melvin Belli (1907-1996), avocat, écrivain et acteur américain
 Silvestro Belli (1781-1844), cardinal italien du 
 Wladimir Belli (1970-), coureur cycliste italien.

Histoire 
 Belli, nom d'un peuple celtibère en Ibérie pendant l'Antiquité

Autres 
 Casus belli, locution latine, signifiant littéralement « occasion de guerre »
 Casus Belli, magazine francophone créé en 1980
 Casus belli, sixième tome de la série Raghnarok
 Isospora belli, protozoaire invasif, parasite de l'intestin grêle

Homonymie de patronyme